Новогру́дский уе́зд — административная единица в составе Слонимской, Литовской, Гродненской и Минской губерний, существовавшая в 1795—1920 годах. Центр — город Новогрудок.

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 23 волости: Вселюбская (центр — м. Вселюб), Городейская (центр — д. Горная Городея), Городечанская (центр — Городечно), Городищевская (центр — Городище), Даревская (центр — д. Литва), Еремичская (центр — с. Еремичи), Жуховичская (центр — с. Великие Жуховичи), Кореличская (центр — Кореличи), Кошелевская (центр — Кошелево), Кривошинская (центр — Кривошин), Любчанская (центр — Любча), Мирская (центр — м. Мир), Негневичская (центр — Негневичи), Новомышская (центр — Новая Мышь), Островская (центр — Остров), Почаповская (центр — Почапово), Райчанская (центр — Райца), Сновская (центр — м. Снов), Столовичская, Циринская (центр — м. Цырин), Черниховская (центр — с. Вольная), Щорсовская (центр — Щорсы), Ястребинская (центр — д. Малоховцы).

История 
Новогрудский уезд в составе Слонимской губернии Российской империи был образован в 1795 году после 3-го раздела Речи Посполитой. В 1797 отнесён к Литовской губернии, в 1801 — к Гродненской, в 1843 — к Минской. В 1920 году отошёл к Польше.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 247,3 тыс. чел. В том числе белорусы — 83,7 %; евреи — 12,3 %; поляки — 1,7 %; русские — 1,6 %. В уездном городе Новогрудке проживало 7887 чел.

Примечания

Литература

Ссылки 
 [www.lyczkowski.net/ru/karta/novogrudskij-uezd.html Новогрудский уезд]. Административная карта